Светска лига у одбојци 1990. је био одбојкашко такмичење на коме је учествовало 8 селекција које су се такмичиле од 27. априла до 15. јула 1990. Завршни турнир се одржао у Осаки, Јапан 14. и 15. јула.

Земље учеснице

Групе

Први круг

Група А

Резултати

Табела

Група Б

Резултати

Табела

Турнир четворице (Фајнал Фор) Осака

Резултати

Коначан пласман

Појединачне награде 
 Најкориснији играч МВП: Андреа Зорзи 
 Најбољи смечер: Рон Звервер 
 Најбољи блокер: Андреа Гардини 
 Најбољи примач: Паоло Тофоли 

Светска лига у одбојци
Одбојка у Јапану
Одбојка у 1990.